Tenisowy turniej WTA Mutua Madrileña Madrid Open 2011 odbył się w dniach 30 kwietnia–8 maja w Madrycie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 3 500 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Hiszpanii